La ginnastica artistica è presente ai Giochi panamericani fin dalla prima edizione del 1951 a Buenos Aires. La ginnastica ritmica fu introdotta nel 1987 ai X Giochi panamericani di Indianapolis, mentre nel 2007 fu aggiunta al programma la disciplina del trampolino elastico.

Edizioni

Eventi

Medagliere
Aggiornato al 2019.

Collegamenti esterni